Иогансон — фамилия.

Известные носители:
 Иогансон, Андрей Борисович (1916—1976) — советкий художник-плакатист.
 Иогансон, Анна Христиановна (1860—1917) — артистка Императорского петербургского балета.
 
 Иогансон, Евгений Фридрихович (?—?) — русский революционер.
 Иогансон, Игорь Андреевич (род. 1937) — советский и российский скульптор и художник.
 Иогансон, Иван Егорович (1836—1873) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Иогансон, Карл Вольдемарович (1890—1929) — российско-латвийский художник.
 Иогансон, Константин Фёдорович (1862—?) — русский революционер.
 Иогансон, Оскар Эрландович (1892—1938) — советский прозаик и поэт, драматург, переводчик. Один из организаторов Союза писателей Карелии.
 Иогансон, Христиан Петрович (1817—1903) — артист Санкт-Петербургского балета, педагог.
 Иогансон, Эдуард Юльевич (1894—1942) — советский кинорежиссёр и сценарист, актёр.

См. также